Azzurro ist das italienische Wort für azurblau. Es hat folgende Bedeutungen:
 Azzurro (1996), österreichische Filmkomödie
 Azzurro (2000), Schweizer Filmmärchen
 Azzurro (Lied), Lied von Paolo Conte
 ein Speiseeis, siehe Schlumpfeis
 Mercedes 190E 2.3 Avantgarde Azzurro, ein Sondermodell der Mercedes-Benz-Baureihe W 201, siehe Mercedes-Benz W 201 #Sondermodelle

Siehe auch:
 Azzuro
 Azuro
 Squadra Azzurra